База (архітектура)
 База знань
 База даних
 База біполярного транзистора
 База колісна
 Військова база
 База порівняння
 База контракту
 База (притока Білої)
 База (геральдика)
 База (машинобудування)
 База – відмітка на ігровому майданчику гри в бейсбол
 База — залізнична платформа Полтавської дирекції Південної залізниці

Посилання